Charleston Open 2018, właśc. Volvo Car Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2018 z cyklu Charleston Open rozgrywany w dniach 2–8 kwietnia 2018 roku w Charleston na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 800 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Stanach Zjednoczonych